Кеза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мор. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15157.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 135 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 29 км к юго-западу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 330 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 189 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 144 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 144 активных работали 141 человек (75 мужчин и 66 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 45 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь